Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2018

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2017 року була американка  Серена Вільямс, яка вирішила не відстоювати тутил після народження доньки у вересні 2017 року.

Перед початком турніру  на звання першої ракетки світу претендували 6 тенісисток: Симона Халеп, Каролін Возняцкі, Гарбінє Мугуруса, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова та Єлєна Остапенко.

Турнір виграла й стала першою ракеткою світу данка Каролін Возняцкі.

Досягнення та невдачі українок 
Україну в основній сітці турніру представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко та Марта Костюк. У першому турі Козолова програла в трьох сетах Анастасії Павлюченковій, Бондаренко виграла у Вікторії Голубич, Костюк виграла у Пен Шуай, Світоліна виграла у Івани Йорович, а Цуренко виграла у Наталії Вихлянцевої.

У другому колі Бондаренко перемогла Анастасію Павлюченкову, Костюк виграла в Олівії Роговської, Світоліна здолала Катаржину Сінякову, а Цуренко поступилася Агнешці Радванській.

у третьому колі Світоліна виграла у Костюк, а Бондаренко програла Магдалені Рибариковій. У четвертому колі Світоліна обіграла чешку Денізу Аллертову.

У чвертьфіналі Світоліна зазнала поразки від бельгійки Елісе Мертенс.

Сіяні гравці 

  Симона Халеп (фінал)
  Каролін Возняцкі (чемпіонка)
  Гарбінє Мугуруса (2 коло) 
  Еліна Світоліна (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (1 коло) 
  Кароліна Плішкова (чвертьфінал)
  Єлєна Остапенко (3 коло) 
  Каролін Гарсія (4 коло)
  Йоганна Конта (2 коло)
  Коко Вандевей (1 коло)
  Крістіна Младенович (1 коло)
  Юлія Ґерґес (2 коло)
  Слоун Стівенс (1 коло)
  Анастасія Севастова (2 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло)
  Олена Весніна (2 коло) 

<ol start="17">
  Медісон Кіз (чвертьфінал)
  Ешлі Барті (3 коло) 
  Маґдалена Рибарікова (4 коло)
  Барбора Стрицова (4 коло)
  Анджелік Кербер (півфінал)
  Дарія Касаткіна (2 коло)
  Дарія Гаврилова (2 коло)
  Домініка Цібулкова (1 коло)
  Пен Шуай (1 коло)
  Агнешка Радванська (3 коло)
  Петра Квітова (1 коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні (2 коло)
  Луціє Шафарова (3 коло) 
  Кікі Бертенс (3 коло) 
  Катерина Макарова (1 коло)
  Анетт Контавейт (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2018
2018 у тенісі